Иностранная коллегия ВЧК
 Иностранная коллегия (подпольная группа) 
 Иностранная коллегия Российской империи

См. также 
 ИНО